

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Kromnów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. karkonoskim, w gminie Stara Kamienica 
 Kromnów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Brochów